Milíkov può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Milíkov, comune del distretto di Cheb, nella regione di Karlovy Vary
Milíkov, comune del distretto di Frýdek-Místek, nella regione di Moravia-Slesia